Felidae — família biológica dos felídeos
Felidae (romance) — de 1989, escrito por Akif Pirinçci
Felidae (filme) — filme animado de 1994 baseado nesse romance